VIQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Viqueque (Indonesia)